Боровляны — топоним в Белоруссии:

 Витебская область
 Боровляны — деревня в Витебском районе.
 Боровляны — деревня в Ушачском районе.
 Минская область
 Боровляны — деревня в Борисовском районе.
 Боровляны — деревня в Минском районе.